Mesi – popolo che abitava l'antica Mesia, a sud del basso corso del fiume Danubio
 Mesi – serie di dipinti di Pieter Bruegel il Vecchio
 Protocollo MESI – protocollo informatico usato per la gestione della coerenza della memoria cache in sistemi a multiprocessore

Pagine correlate 
Mese (disambigua)